Yangcun Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangcun (socken i Kina, Henan), 
 Yangcun (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar